Storbritanniens landslag i ishockey kan vara:

Storbritanniens damlandslag i ishockey
Storbritanniens herrlandslag i ishockey